Les Pinedes és una serra situada entre els municipis de La Bisbal de Falset i de Cabacés, a la comarca del Priorat, amb una elevació màxima de 493 metres.

Referències 

Serres de la Bisbal de Falset
Serres de Cabacés